Eidsfjord ist der Name folgender Fjorde:
 Eidsfjord (Åfjord), Fjord in der norwegischen Kommune Åfjord, Provinz Trøndelag
 Eidsfjord (Askvoll), Fjord in der norwegischen Kommune Askvoll, Provinz Vestland
 Eidsfjord (Farsund), Fjord in der norwegischen Kommune Farsund, Provinz Agder
 Eidsfjord (Gulen), Fjord in der norwegischen Kommune Gulen, Provinz Vestland
 Eidsfjord (Lebesby), Fjord in der norwegischen Kommune Lebesby, Provinz Troms og Finnmark
 Eidsfjord (Sogndal), Fjord in der norwegischen Kommune Sogndal, Provinz Vestland
 Eidsfjord (Stad), Fjord in der norwegischen Kommune Stad, Provinz Vestland
 Eidsfjord (Vaksdal), Fjord in der norwegischen Kommune Vaksdal, Provinz Vestland
 Eidsfjord (Vesterålen), Fjord in den norwegischen Kommunen Sortland und Hadsel, Provinz Nordland

Eidsfjord bezeichnet:
 eine norwegische Fähre, siehe MM103FE EL

Siehe auch:

 Eidfjord